Levicová strana může být:

 Strana evropské levice
 Parti de gauche – Levicová strana (Francie)
 Die Linkspartei.PDS – Levicová strana.PDS (Německo)
 Vänsterpartiet – Levicová strana (Švédsko)